Weissman ist der Familienname folgender Personen:
 Adriaan Willem Weissman (1858–1923), niederländischer Architekt
 Arnold Weissman (* 1955), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
Drew Weissman (* 1959), Immunologe an der University of Pennsylvania
 Irving L. Weissman (* 1939), US-amerikanischer Mediziner, Immunologe, Krebsforscher und Stammzellpionier
 Jeffrey Weissman (* 1958), US-amerikanischer Schauspieler
 Jonathan Weissman, US-amerikanischer Biophysiker und Biochemiker
 Malina Weissman (* 2003), US-amerikanische Schauspielerin
 Paul R. Weissman (* 1947), Kometenphysiker 
Samuel I. Weissman (1912–2007), US-amerikanischer Physikochemiker 
 Shon Weissman (* 1996), israelischer Fußballspieler
 Stephen Weissman (* 1937), US-amerikanischer Psychiater, Psychoanalytiker und Biograph von Charles Chaplin

Weissman steht für:
 (3197) Weissman, Asteroid des mittleren Hauptgürtels

Siehe auch:
 Weisman, Weismann, Weißmann